Alceo () es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Alceo, hijo de Perseo y Andrómeda.
 Alceo, uno de los hijos de Heracles, bien con Onfale, hija de Jordanes o bien con una esclava de este. De este Alceo descendían los reyes heráclidas de Lidia y Nino, rey de los asirios.
 Alceo, uno de los hijos de Androgeo hijo de Minos, capturado por Heracles en Paros al cual Diodoro Sículo hace general a las órdenes de Radamanto
 Alceo, hijo de Margaso y Filis, un cario aliado de los troyanos en la Guerra de Troya. Murió a manos de Meges.

Alceo también puede referirse a los siguientes personajes históricos:

 Alceo de Mitilene, poeta lírico griego de la Antigüedad.
 Alceo, poeta cómico, también procedente de Mitilene.
 Alceo de Mesene, poeta griego del 

Personas de nombre Alceo:
 Alceo Lipizer (1921-1990), futbolista italiano.
 Alceo Thrasyvoulou (1974-), caricaturista uruguayo.

Referencias